

Geografia

Italia
Gorino – l'unica frazione di Goro in provincia di Ferrara
Gorino Sullam – località (non frazione) di Taglio di Po, in provincia di Rovigo
Gorino Veneto – frazione di Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo